François Haverschmidt ist der Name folgender Personen:

* François Haverschmidt (1835–1894), niederländischer Schriftsteller und Minister, siehe Piet Paaltjens
 François Haverschmidt (Jurist) (1869–1928), niederländischer Jurist
 François Haverschmidt (Ornithologe) (1906–1987), niederländischer Ornithologe und Gouverneur